

Америкус — місто, штат Джорджія
 Америкус — місто, штат Канзас
 Америкус — переписна місцевість, штат Індіана